Jan van Teeffelen (bestuurder), een Nederlands sportbestuurder en bankier
Jan van Teeffelen (fotograaf), een Nederlands fotograaf
Jan van Teeffelen (architect), een Nederlands architect